Roger Smith (zakenman) (1925–2007), voormalig hoofddirecteur van General Motors
 Roger Smith (acteur) (1932–2017), film- en televisieacteur uit de Verenigde Staten
 Roger Smith (bioloog) (geb. 19??), Brits bioloog
 Roger Smith (hockey) (geb. 1960), voormalig field hockey-speler uit Australië
 Roger Smith (tennisser) (geb. 1964), tennisser uit de Bahama's